Malfait ist der Familienname von:
 Georges Malfait (1878–1946), französischer Leichtathlet

Sonstiges:
 Mount Malfait, Berg im Viktorialand, Antarktika